

Geografia

Niemcy 
 Neustettin – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szczecinek

Zobacz też 
 Stettin